

Katherine Scholes (née en 1959) est un écrivain.

Myron Scholes (né en 1941) est un économiste.

Paul Scholes (né en 1974) est un footballeur.
 Scholes, un village du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.

Christopher Latham Sholes (né en 1819) est un inventeur.

Homonymie de patronyme